Pô ist
 eine Gemeinde in Burkina Faso, siehe Pô (Burkina Faso)
 ein ehemaliges französisches Département in Oberitalien, siehe Pô (Département).